Зарубинка — топоним на Украине.

 Зарубинка — село в Житомирской области.
 Зарубинка — село в Харьковской области.

См. также 
 Зарубин
 Зарубина
 Зарубино